Кауфбойрен () — місто в Німеччині.
 Кауфбойрен — хокейний клуб з м. Кауфбойрен.